Епархия Каира () — епархия Халдейской католической церкви. Епархия Каира подчиняется Халдейскому патриархату и распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Египта. Кафедральным собором каирской епархии является церковь Пресвятой Девы Марии Фатимской в городе Каир.

История 
С середины XIX века верующие Халдейской католической церкви, проживавшие в Египте, находились под юрисдикцией Римско-католической церкви. В 1890 году Святой Престол назначил патриарха Илью Абулйонана викарием верующих в Египте. С конца XIX века до 1914 года численность верующих Халдейской католической церкви увеличилась вдвое с 200 до 400 человек.

23 апреля 1980 года Святой Престол учредил Каирскую епархию для верующих Халдейской католической церкви, проживающих в Египте.

Ординарии епархии 
 епископ Ефрем Беде (23.04.1980 — 18.01.1984);
 епископ Юссеф Ибрагим Сарраф (6.02.1984 — 31.12.2009);
 вакансия.

Статистика 

|-
| 1980 || 650 || ? || ? || 2 || 2 ||  || 325 ||  ||  ||  || 8
|-
| 1990 || 500 || ? || ? || 1 || 1 ||  || 500 ||  ||  ||  || 2
|-
| 1999 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 8 || 2
|-
| 2000 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 8 || 2
|-
| 2001 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 8 || 2
|-
| 2002 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 8 || 2
|-
| 2003 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 8 || 2
|-
| 2004 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 8 || 2
|-
| 2009 || 500 || ? || ? || 2 || 1 || 1 || 250 ||  || 1 || 13 || 2
|-
| 2013 || 3.000 || ? || ? || 5 || 4 || 1 || 600 ||  || 1 || 13 || 3
|-
| 2014 || 2.000 || ? || ? || 5 || 2 || 3 || 400 ||  || 3 || 3 || 3
|-
| 2019 || 1.000 || ? || ? || 4 || 2 || 2 || 250 ||  || 2 ||  || 3
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  J. Tfinkdji L’Eglise chaldéenne autrefois et aujourd’hui, A. Battandier, Annuaire Pontifical Catholique, XVII, 1914, стр 482—483 
  J.-B. Chabot Etat religieux des diocèses formant le Patriarcat chaldéen de Babylone au 1er janvier 1896, Revue de l’Orient Chrétien I, 1896, стр. 441—453

Ссылки 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте gcatholic.org 

Восточнокатолические епархии Египта
Епархии Халдейской католической церкви